Calandrelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Calandrelli (1834–1903), deutscher Bildhauer italienischer Abstammung
 Giovanni Calandrelli (1784–1852), italienischer Edelsteinschneider
 Giuseppe Calandrelli (1749–1827), italienischer Physiker 
 Ignazio Calandrelli (1792–1866), italienischer Astronom, Mathematiker und Hochschullehrer
 Jorge Calandrelli (* 1939), argentinischer Komponist, Arrangeur, Pianist, Dirigent und Musikproduzent